Forbath ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Forbath († 2015), US-amerikanische Aktivist
 Kai Forbath (* 1987), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Lili Forbath, österreichische Tischtennis-Nationalspielerin